Az 1999–2000-es magyar férfi kézilabda-bajnokság a negyvenkilencedik kézilabda-bajnokság volt. Tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Pécsi MKC új neve Pécsi KK lett.

A Cegép SE új neve Cegép KK lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Magyar sportévkönyv 2001
magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

F1999
Magyarferfikezilabdabajnoksag
Magyarferfikezilabdabajnoksag